Бу́дка (от ) — маленький жилой домик или убежище, укрытие.

Укрытие для оборудования 
 Железнодорожная будка (в России может выступать также как тип населённого пункта);
 Трансформаторная будка;
 Метеорологическая будка (психрометрическая, термометрическая, Селянинова) — защитная будка, изготавливаемая для размещения метеорологических приборов.

Укрытие для людей или животных 
 Будка — сооружение для временного или постоянного пребывания животных, как правило, ночлега, отдыха или укрытия от непогоды; конура для собаки.
 Будка — сооружение для временного пребывания людей, служащее как хижина для убежища (от непогоды), кратковременного отдыха или какой-либо работы, деятельности.
 Полицейская будка — место несения службы городского полицейского — будочника, в России, имперского периода.
 Будка машиниста — название кабины машиниста паровоза.
 Будка путевая — помещения на железных дорогах, служащие для размещения железнодорожных рабочих и сторожей между станциями.
 Железнодорожная будка — тип населённого пункта (согласно ОКТМО).
 Будка стрелочника.
 Будка постовая (военная) — для хранения постовой одежды часового, когда она не надета.
 Будка сторожа — убежище, укрытие для сторожа от непогоды.
  (таксофон).
 Суфлёрская будка.

Населённые пункты 
 Будка — деревня в Речицком районе Гомельской области Белоруссии.
 Будка — деревня в Рославльском районе Смоленской области России.

 Часть названия
 Будка-Шибенка — деревня в Речицком районе Гомельской области Белоруссии.

Железнодорожная станция 
 Будка — железнодорожная платформа на Транссибирской магистрали в Свердловской области России.

Фамилия 
 Будка, Никита Михайлович (1877—1949) — священник Украинской грекокатолической церкви, католический святой.

См. также 

 «Будка поцелуев»
 «Будка у дороги»

Примечания 

Виды зданий и сооружений